Heinrich-Schütz-Haus (Bad Köstritz), geboortehuis van Heinrich Schütz in Bad Köstritz, Thüringen
 Heinrich-Schütz-Haus (Dresden), woonhuis van Heinrich Schütz in Dresden, Sachsen
 Heinrich-Schütz-Haus (Weißenfels), woonhuis van Heinrich Schütz in Weißenfels, Sachsen-Anhalt